Francolini ima više značenja:
 Francolini, Cuneo
 Francolini, Pesaro-Urbino
 Francolini, Trento